Il toponimo Roşiori può riferirsi a diverse località della Romania:

 Roșiori, comune del distretto di Bacău
 Roșiori, comune del distretto di Bihor
 Roșiori, comune del distretto di Brăila
 Roșiori, comune del distretto di Ialomița
 Roșiorii de Vede, municipio del distretto di Teleorman